Orthofer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Orthofer (1909–1942), deutscher Major 
 Monika Orthofer, österreichische Schauspielerin 
 Peter Orthofer (1940–2008), österreichischer Schriftsteller
 Willi Orthofer (1950–2010), österreichischer Musiker